Aranea subterranea est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea subterranea Barbut, 1781 est un synonyme de Segestria florentina  (Rossi, 1790)
 Aranea subterranea Roemer, 1789 nec Barbut, 1781 est un synonyme de Atypus piceus (Sulzer, 1776) ;

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Atypidae
Segestriidae